Konstruktivism kan avse:

 Konstruktivism (filosofi) – en kunskapsteori som säger att kunskap konstrueras och således inte är någon avbild av verkligheten
 Konstruktivism (konst) – en konstnärlig riktning med rötterna i Ryssland, där en grupp konstnärer började nyttja termen efter revolutionens slut 1917
 Konstruktivism (matematik) – en matematikfilosofisk inriktning som inte accepterar existensbevis grundade på lagen om det uteslutna tredje
 Konstruktivism (pedagogik) – betonar att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden
 Socialkonstruktivism – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra